Due unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Loyal:

 - cacciatorpediniere della classe Laforey, varato nel 1913 e radiato nel 1921.
 - cacciatorpediniere della classe L, varato nel 1941 e radiato nel 1947.